Tennis Masters Cup 2008 – tenisowy turniej ATP rangi Tennis Masters Cup zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 10–17 listopada 2008 roku w Szanghaju na kortach twardych w hali o puli nagród 4 450 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni 

  Rafael Nadal wycofał się z turnieju z powodu kontuzji. Jego miejsce zajął  Gilles Simon.

Faza grupowa

Grupa Czerwona 
Wyniki

Tabela

Grupa Złota 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa 

 
ZWYCIĘZCA

Novak Đoković

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

  Jonatan Erlich /  Andy Ram wycofali się z turnieju. Zastąpili ich  Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski.

Faza grupowa

Grupa Czerwona 
Wyniki

Tabela

Grupa Złota 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa 

 
ZWYCIĘZCY
 Daniel Nestor
 Nenad Zimonjić

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Chinach